

Bosnie-Herzégovine 
Kopice désigne 2 localités qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Kopice, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kopice, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie.

Pologne 
 Kopice, une localité dans le powiat de Brzeg (voïvodie d'Opole).
 Kopice, une localité de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.